Příjmení Bachmann nese více různých osobností:

 Adolf Bachmann (1849–1914) – rakouský historik a politik německé národnosti z Čech
 Beth Bachmann (* ???) – americká básnířka
 Erich Bachmann (1910 Karlovy Vary–1991 Mnichov) – česko-německý historik umění, zabývající se také českou architekturou, člen NSDAP
 Georg Bachmann (???–1652) – barokní malíř
 Hildetraut Bachmannová (1915 Teplice–po 1970) – česko-německá historička umění, manželka Ericha Bachmanna, zabývající se německým uměním, členka NSDAP
 Ingeborg Bachmannová (1926–1973) – rakouská spisovatelka
 Michele Bachmannová (* 1956) – republikánská politička

Související články 
Bachman

Externí odkazy